|}

A Linha Verde ou Linha da Caravela é uma das quatro linhas do Metropolitano de Lisboa, em Portugal. Tem cerca de nove quilómetros de comprimento e conta com 13 estações, servindo um eixo que atravessa a cidade desde a beira-rio, no Cais do Sodré, até , seguindo maioritariamente paralela às avenidas Almirante Reis e de Roma.

Características 
Conta com um ramal de serviço com 316 m para ligação à , que entronca imediatamente a sul da estação comum , bem como de outros semelhantes: na estação  () e na estação  ().

História 
A primeira estação pertencente ao que viria a ser esta linha, , foi inaugurada em 1963, na altura em sequência ao anterior terminal, . Até 1988, rede do Metropolitano de Lisboa viria a ser sucessivamente prolongada apenas nesta extremidade, tendo tido como terminais as estações  (1966-1972) e  (1972-1993).

Na fase inicial do projeto de prolongamentos e deconexão da  (PER I), a “nova” linha () -  -  - () era identificada nos planos (não no terreno) com a letra "C" (que se manteve, ainda que não em uso corrente) e a cor azul.

Em 1993 foi construído o troço  - . Em 1998 foi concluída a estação-interface da , permitindo a eliminação do túnel -, sendo o troço  -  desconectado da , dando origem, juntamente com as estações  e , à . Em 2002 foi prolongada desde  até .

A  contava com a particularidade de ser a única da rede na qual circulavam comboios com apenas quatro carruagens. Isto devia-se às limitações de espaço das plataformas das estações  e .

No dia 19 de julho de 2017 a estação  encerrou para obras gerais de reabilitação e expansão, um projeto que se previa concluído inicialmente até 2019. Como consequência deste encerramento, a  passou a acolher também comboios de 6 carruagens.

Ver também 

 Evolução do Metropolitano de Lisboa
 Lista de estações do Metropolitano de Lisboa

Metropolitano de Lisboa
Fundações em Portugal em 1998
1998 no transporte ferroviário